Ишковский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ишков.

История 
 1785 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ишков 
 с. Росоховатец 
 с. Дворище

Примечания